Не́над Ки́со (; 30 апреля 1989, Любляна, СФРЮ) — боснийский футболист, полузащитник боснийского клуба «Земун». Выступал за молодёжную сборную Босния и Герцеговины.

Карьера

Клубная 
Свою футбольную карьеру Кисо начал в молодёжной команде белградского «Партизана». С 2008 выступал за клуб сербской Суперлиги «Чукарички». В 2011 году перешёл в боснийский клуб «Олимпик».

В сборной 
Несмотря на то, что Кисо родился в столице нынешней Словении Любляне, он является игроком молодёжной сборной Боснии и Герцеговины.

Примечания 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Олимпик» Сараево
Игроки ФК «Хапоэль» Беэр-Шева
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК «Симург»
Игроки ФК «Слобода» Тузла
Игроки ФК «Борац» Баня-Лука
Игроки ФК «Земун»
Игроки ФК «Жарково»